Coppa del Re 2009 – torneo di hockey su pista
 Coppa del Re 2009 – torneo di pallacanestro maschile